Taddeï est un nom de famille dérivé du prénom italien Taddeo, et possédant différentes variantes orthographiques, et pouvant désigner :

Dominique Taddei (né en 1938), universitaire et homme politique français ;
Frédéric Taddeï (né en 1961), journaliste et animateur français de radio et de télévision ;
François Taddei (né en 1967), universitaire généticien ;
Giuseppe Taddei (1916-2010), chanteur lyrique italien ;
Jacques Taddei (1946-2012), organiste français ;
 Marco Taddei (né en 1979), écrivain italien ;
  (1920–2006), écrivain italien ;
  (1860–1925), personnalité politique italienne ;
Rodrigo Taddei (né en 1980), footballeur brésilien ;
Roger Taddéï (1904-1974), arbitre français de rugby ;
 la famille Taddei, ancienne famille noble de Florence : 
 Palais Taddei, palais de Florence.
le Tondo Taddei, sculpture en marbre de Michel-Ange, réalisée vers 1504-1507 pour :
Taddeo Taddei (1470-1529), mécène et un humaniste italien de la fin du  et du début du .
 , actrice italienne.

Homonymie de patronyme italien